Премия Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий () — одна из трёх категорий за лучший сценарий для фильмов, присуждаемых Гильдией сценаристов США.

Вуди Аллен является рекордсменом по количеству побед и номинаций в категории: пять побед из двадцати номинаций.

Победители и номинанты

Заметки
 «†» указывает на фильм, получивший премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий
 «±±±» указывает место в списке 101 величайшего сценария

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Сценаристы с несколькими победами
5 побед
Вуди Аллен

2 победы
Уоррен Битти
Марк Боал
Пэдди Чаефски 

Роберт Таун

Сценаристы с несколькими номинациями

20 номинаций
Вуди Аллен

5 номинаций
Итан Коэн
Джоэл Коэн
Пол Мазурски

4 номинации
Пол Томас Андерсон
Уэс Андерсон
Роберт Бентон
Лоуренс Кэздан
Том МакКарти

3 номинации
Уоррен Битти

Фрэнсис Форд Коппола
Блейк Эдвардс
Нора Эфрон
Барри Левинсон
Кеннет Лонерган
Джордж Лукас
Джон Сэйлз
Нил Саймон
Аарон Соркин

См. также
 Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий
 Премия BAFTA за лучший оригинальный сценарий
 Премия «Спутник» за лучший оригинальный сценарий

Примечания

Ссылки 
 

Сценарий, Оригинальный